William Bond kan syfta på bland andra:

* William Cranch Bond (1789–1859), amerikansk astronom
 William K. Bond (1792–1864), amerikansk politiker
 William West Bond (1884–1975), amerikansk politiker